Georg Hüller ist der Name folgender Personen:

* Georg Jakob Daniel Hüller (auch Georg Jakob Daniel Hiller; 1794–1867), deutscher Schneider und Mundartschriftsteller 
 Georg Thomas Hüller, deutscher Papiermacher, siehe Georg Thomas Hiller